Stanisław Baliński ist der Name folgender Personen:

* Stanisław Baliński (Zeichner) (1782–1813), polnischer Zeichner und Kupferstecher
 Stanisław Baliński (Lyriker) (1898–1984), polnischer Lyriker, Prosaschriftsteller und Diplomat